LEMI steht für:
 Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (ICAO-Code), spanischer Flughafen

Lemi steht für:
 Lemi, finnische Gemeinde
 Lemi Berhanu, äthiopischer Langstreckenläufer
 Teddese Lemi, äthiopischer Mittelstreckenläufer

Lemi ist der Familienname folgender Personen:
 David Lemi (* 1982), samoanischer Rugby-Union-Spieler

Abkürzung